Kešinci je naselje u općini Semeljci u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Kešinci su imali 895 stanovnika.

Sport 
 NK Kešinci, nogometni klub

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji